Latinus Silvius (naar verluidt regerend 1079-1028 voor Christus) was de vierde afstammeling van Aeneas en vierde in de lijst van mythische koningen van Alba Longa. Het is echter onduidelijk of deze persoon ooit heeft bestaan.

Romeinse mythologie